Gillet, como apellido, puede referirse a cualquiera de las siguientes personas:

 Claude-Casimir Gillet (1806-1896), veterinario y micólogo francés.
 Georges Gillet (1854-1920), oboísta francés.
 Louis Gillet (1876-1943), literato francés miembro de la Academia Francesa.
 Simone Gillet (1903-1995), mujer clave en la Resistencia francesa.
 Guillaume Gillet (arquitecto) (1912-1987), arquitecto francés Gran Premio de Roma.
 Jeanne Gillet-Lefebvre (1932-2015), bióloga, botánica y taxónoma belga-francesa.
 Nicolas Gillet (n. 1976), futbolista francés.
 Guillaume Gillet (futbolista) (n. 1984), futbolista belga.
 Antoine Gillet (n. 1988), atleta belga.